Hauteville kan syfta på:

Personer
 Huset Hauteville – ätt som härstammade från Tankred av Hauteville
 Tankred av Hauteville (1000-talet), en normandisk adelsman

Geografi

Frankrike 

 Hauteville-sur-Mer – en kommun i departementet Manche,
 Hauteville-sur-Fier – en kommun i departementet Haute-Savoie,
 Hauteville-Lompnes – en kommun i departementet Ain 
 Hauteville-lès-Dijon – en kommun i departementet Côte-d'Or, 
 Hauteville-la-Guichard – en kommun i departementet Manche,
 Hauteville, Aisne, – en kommun i departementet Aisne,
 Hauteville, Ardennes – en kommun i departementet Ardennes,
 Hauteville, Marne –  en kommun i departementet Marne,
 Hauteville, Savoie – en kommun i departementet Savoie, 
 Hauteville, Pas-de-Calais – en kommun i departementet Pas-de-Calais 
 La Hauteville – en kommun i departementet Yvelines i regionen Île-de-France,

Schweiz 

 Hauteville, Fribourg, ort och kommun i kantonen Fribourg,